

Persone
 Drake Diener – cestista statunitense, cugino di Travis
 Emil Diener – bobbista svizzero
 Gottfried Diener – bobbista svizzero
 Travis Diener – cestista statunitense naturalizzato italiano, cugino di Drake

Altro
 Nur ein Diener – film muto del 1919 diretto da Erik Lund